Това е списък на папите на Римокатолическата църква. Римският папа в духовно отношение е глава и върховен суверенен йерарх на Църквата, а в международно право – суверенно лице с изключителни пълномощия (persona sui generis), защото едновременно притежава три неразделни функции на властта: 1) глава и суверен на Светия престол; 2) наследник на Свети Петър (първият епископ на Рим) и глава на Католическата църква и неин върховен йерарх, и 3) абсолютен суверен (монарх) на града-държава Ватикана.

Най-популярни папски имена са: Йоан (последният папа, носил това име, е папа Йоан XXIII), Григорий (XVI), Бенедикт (XVI), Климент (XIV), Инокентий и Лъв (XIII).

I век

II век

III век

IV век

V век

VI век

VII век

VIII век

IX век

Х век

XI век

XII век

XIII век

XIV век

XV век

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

Вижте също 
 Списък на папи (графичен)